Bulgarije
Poljana (Jambol), een plaats in de gemeente Straldzja in oblast Jambol
Poljana (Silistra), een plaats in de gemeente Sitovo in oblast Silistra
Poljana (Smoljan), een plaats in de gemeente Roedozem in oblast Smoljan

Kroatië
 Poljana (Lipik), een plaats in de gemeente Lipik in de Kroatische provincie Požega-Slavonië
 Poljana (Vrbovec), een plaats in de gemeente Vrbovec in de Kroatische provincie Zagreb

Rusland
 Poljana (Amoer) - dorp in de Russische oblast Amoer
 Poljana (Astrachan) - posjolok in de Russische oblast Astrachan
 Poljana (Basjkirostan) - posjolok in de Russische republiek Basjkirostan
 Poljana (Belgorod) - posjolok in de Russische oblast Belgorod
 Poljana (Komi) - posjolok in de Russische republiek Komi
 Poljana (Kostroma) - dorp in de Russische oblast Kostroma
 Poljana (Koergan) - dorp in de Russische oblast Koergan
 Poljana (district Chomoetovski) - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Poljana (district Medvenski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Poljana (district Sovetski) - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Poljana (Mari El) - posjolok in de Russische republiek Mari El
 Poljana (Penza) - dorp in de Russische oblast Penza
 Poljana (Sverdlovsk) - posjolok in de Russische oblast Sverdlovsk
 Poljana (Vologda) - dorp in de Russische oblast Vologda

Slovenië
 Poljana (Prevalje), een plaats in de Sloveense gemeente Prevalje